Torck (fabrikant), voormalig producent van onder andere kinderwagens in België
 Torck (geslacht)
 Lubbert Torck (1551-1586), Gelders edelman en militair gouverneur van Grave
 Lubbert Adolph Torck (1687-1758), heer van Rozendaal, onder andere burgemeester van Wageningen